Marič ist der Familienname folgender Personen:

 Janez Marič (* 1975), slowenischer Biathlet
 Milidrag Marič (* 1983), slowenischer Fußballspieler